Лазарь Григорьевич Личкус (1858—1926) — российский медик, гинеколог, профессор Ленинградского медицинского института.

Биография 
Окончил Симферопольскую гимназию; затем — Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге, где был оставлен при кафедре М. И. Горвица и одновременно поступил врачом в Мариинский родовспомогательный дом (впоследствии — родильный дом им. Шредера). В нём прошла вся его врачебная служба, в нём он с 1910 года был директором.

Автор работ по акушерству. Печатался в «Русском враче», «Враче», «Журнале акушерства и женских болезней» (редактор, с 1892). Действительный статский советник. Особое внимание обратили на себя его доклады об аборте и речь, прочитанная в Акушерском гинекологическом обществе на тему: "Наследственность и эвгения".

В 1923 году Л. Г. Личкус был приглашён руководить кафедрой пропедевтики Первого Ленинградского медицинского института.

Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Брат: Личкус Максим Григорьевич (1874-1947), врач-педиатр, профессор.

Примечания

Литература 
 Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т.24

Ссылки 
 Л.Г.Личкус в Биографическом словаре
 Медицинская энциклопедия

Медики Российской империи
Выпускники Симферопольской мужской казённой гимназии
Действительные статские советники
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры